Balan (Ain), municipi francès al departament de l'Ain 
 Balan (Ardenes), municipi francès al departament de les Ardenes 
 Dan Bălan (Chișinău, 1979), cantant i compositor moldau 
 Andreea Bălan (1984), cantant romanesa